Csákány Béla (1911–1996) jogász, közgazdasági szakíró
Csákány Béla (1932–2022) matematikus
Csákány Béla (1951) gépész üzemmérnök